Узкоколейная железная дорога Дымного торфопредприятия — торфовозная узкоколейка с шириной колеи 750 мм. Длина дороги составляет 79 км, была открыта в 1967 году. В настоящее время по дороге осуществляется грузовое и служебное пассажирское движение.

История 

В 1967 году было организовано торфопредприятие «Дымное». Вскоре был введён в эксплуатацию деревянный мост через реку Волосницу, ведущий к будущим торфяным полям. Три года велась подготовка полей для уборки торфа: убирался растительный покров, выкорчёвывались пни, снимался слой мха. Для осушки болота рылись валовые канавы. Первый уборочный сезон был в 1970 году . Торф, убранный на полях, отправляли как топливо на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 в г. Киров, вывозили в качестве удобрения в колхозы и совхозы, подсобные хозяйства. В эксплуатацию было запущено девять производственных участков — баз по уборке торфа, строились ещё две базы. Первым директором торфопредприятия «Дымное» был Махнёв Владимир Александрович.

Современное состояние 
В 1997 году узкоколейная железная дорога Дымного торфопредприятие работала стабильно, грузовые и пассажирские поезда ходят утром и вечером.
С ноября 2002 года торфопредприятие преобразовано в производственный участок «Дымный», один из четырёх участков ЗАО «ВяткаТорф», которое в свою очередь входит в структуру ЗАО «Комплексные энергетические системы» . Весной 2010 года функционируют только 1-я и 9-я полевые базы .  Узкоколейная железная дорога действует, перспективы работы есть, дорога работает круглогодично и ежедневно, грузовое движение - транспортировка торфа - перегружают на широкую колею станции Светлополянск и вывозят в Киров и Шарью на ТЭЦ. Пассажирское движение - перевозка рабочих к торфяникам  .

Подвижной состав 
Локомотивы:
 Тепловоз ТУ4 — № 2721, 2790
 Тепловоз-дрезина ТУ6Д — № 0319
 Тепловоз ТУ7 — № 1252, 1595, 3050 (кабина от 0514), 3077 (нерабочий)
 ЭСУ2А — № 459 (нерабочая), 586, 715, 1017
Вагоны:
 Вагоны цистерны
 Хопперы-дозаторы
 Вагоны платформы
 Полувагоны для торфа
 Узкоколейные пассажирские вагоны ПВ40
 Вагон транспортёр для перевозки крупногабаритной торфодобывающей техники.
Путевые машины:
 Снегоочистители
 Путевой струг УПС1
  Путеукладчики ППР2МА

Фотогалерея

См. также 
 ВяткаТорф
 Действующие узкоколейные железные дороги России

Примечания

Ссылки 

 Сайт ЗАО «ВяткаТорф»
 Узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге»  
 

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1967 году
Колея 750 мм
Торфяная промышленность
Узкоколейные железные дороги ЗАО ВяткаТорф
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1960-е годы в Кировской области
1967 год на железнодорожном транспорте